Paradise (englisch für Paradies) steht für:
 Paradise (Bordell), ein Bordell in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart
 Paradise (Cocktail), offizieller IBA-Cocktail aus Gin, Apricot Brandy und Orangensaft
 Paradise (Computerspiel), Adventurespiel
 Paradise, Roman von Abdulrazak Gurnah aus dem Jahr 1994, siehe Das verlorene Paradies (Roman)
 den Spitznamen des Fußballstadions Celtic Park in Glasgow
 Paradise als Projektname eines Anti-Doping-Kontrollsystems
 (2791) Paradise, Asteroid des inneren Hauptgürtels.
 Paradise, Roman der Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison von 1998, deutscher Titel Paradies.

Filme:
 Paradise (1926), US-amerikanischer Stummfilm von Irvin Willat (1926)
 Eva im Paradies, US-amerikanischer Stummfilm von Denison Clift (1928)
 Originaltitel von Das blaue Paradies, kanadischer Spielfilm von Stuart Gillard (1982)
 Paradise (1984), kanadischer animierter Kurzfilm von Ishu Patel (1984)
 Originaltitel von Sommerparadies, US-amerikanischer Spielfilm von Mary Agnes Donoghue (1991)
 Paradise (2013), US-amerikanischer Spielfilm von Diablo Cody (2013).

Fernsehserien:
 Paradise – Ein Mann, ein Colt, vier Kinder, US-amerikanische Fernsehserie (1988–1991)
 The Paradise (Fernsehserie), britische Fernsehserie (2012–2013).

Musik:
 Paradise (Lied, 2018), Lied von George Ezra (2018)
 Paradise (Lied), Lied der Musikgruppe Coldplay (2011)
 Paradise (Bob-Sinclar-Album) (1998)
 Paradise (Cody Simpson-Album) (2012)
 Paradise (Grover-Washington-Jr.-Album) (1979)
 Paradise (Inner-City-Album) (1989)
 Paradise (John-Anderson-Album) (1996)
 Paradise (Kenny-G-Album) (2002)
 Paradise (Leroy-Hutson-Album) (1982)
 Paradise (Lil-Suzy-Album) (1997)
 Paradise (Paint-It-Black-Album) (2003)
 Paradise (Peabo-Bryson-Album) (1980)
 Paradise (Pirates-of-the-Mississippi-Album) (1995)
 Paradise (Ruby-Turner-Album) (1989)
 Paradise (Slow-Club-Album) (2011)
 Paradise (TQ-Album) (2008)
 Paradise (EP) (2012), von Lana Del Rey.

Paradise bezeichnet folgende Orte:

 in Grenada:
 Paradise (Grenada) in Grenada

 in Guyana:
 Paradise (Demerara-Mahaica 1) in der Region Demerara-Mahaica, Guyana
 Paradise (Demerara-Mahaica 2) in der Region Demerara-Mahaica
 Paradise (Upper Demerara-Berbice) in der Region Upper Demerara-Berbice
 Paradise (Pomeroon-Supenaam 1) in der Region Pomeroon-Supenaam
 Paradise (Pomeroon-Supenaam 2) in der Region Pomeroon-Supenaam

 in Neuseeland:
 Paradise (Neuseeland) in Neuseeland

 in Suriname:
 Paradise (Suriname) in Surinam

 in Australien:
 Paradise (Tasmanien) auf Tasmanien, Australien
 Paradise (Queensland), eine Geisterstadt die im Lake Paradise untergegangen ist
 Paradise (South Australia), Vorort von Adelaide

 in Kanada
 Paradise (Neufundland und Labrador)
 Paradise (Nova Scotia)
 im Vereinigten Königreich
 Paradise (Gloucestershire)
 Paradise (Tyne and Wear)
 in den Vereinigten Staaten
 Paradise (Arizona)
 Paradise (Arkansas)
 Paradise (Florida)
 Paradise (Illinois)
 Paradise (Indiana)
 Paradise (Kalifornien) (Butte County)
 Paradise (Mono County, Kalifornien)
 Paradise (Kansas)
 Paradise (Kentucky)
 Paradise (Louisiana)
 Paradise (Maryland)
 Paradise (Michigan)
 Paradise (Missouri)
 Paradise (Montana)
 Paradise (Nevada)
 Paradise (New Jersey)
 Paradise (New York)
 Paradise (Ohio)
 Paradise (Oregon)
 Paradise (Pennsylvania)
 Paradise (Texas)
 Paradise (Utah)
 Paradise (Washington)
 Paradise (West Virginia).

Siehe auch:
 Paradies (Begriffsklärung)
 Paradeis
 Paradijs
 Paradis (Begriffsklärung)
 Paradise Beach (Begriffsklärung)
 Paradise Lake (Begriffsklärung)
 Paradise Papers, 2016 geleakte Finanzdaten um Steuervermeidung via Steueroasen
 Paradise Park (Begriffsklärung)
 Paradise Point (Begriffsklärung)
 Paradise Township (Begriffsklärung)